

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Sokolec – część miasta Siedliszcze
 Sokolec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Sokolec – część wsi Sąspów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Sokolec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin
 Sokolec – część wsi Stare Paprockie Holendry w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów

Miejscowości na Ukrainie 
 Sokolec, obecnie Nowe Sokoły – wieś  na Ukrainie, rejon iwankowski w obwodzie kijowskim
 Sokolec – wieś rejon dunajowiecki, w obwodzie płoskirowskim, na Podolu
 Sokolec – wieś rejon hajsyński w obwodzie winnickim
 Sokolec – wieś rejon koziatyński w obwodzie winnickim
 Sokolec – wieś rejon niemirowski  w obwodzie winnickim

Obiekty geograficzne 
 Sokolec – wąwóz na Wyżynie Olkuskiej
 Sokolec – szczyt w Magurze Orawskiej na Słowacji
 Sokolec  (558) – wzniesienie w Sudetach Wschodnich, paśmie Gór Złotych

Przypisy